Granulation bzw. Granulierung steht für:
 Granulation (Astronomie), eine körnige Struktur von Sternoberflächen
 Granulation (Goldschmiedekunst), eine Goldschmiedetechnik
 Granulation (Medizin), Bildung von Gewebe an heilenden Wunden
 Granulierung, Herstellung eines Medikaments in Granulatform; siehe Granulat (Pharmazie)#Herstellung von Granulaten
 Lasergranulation, körnige Interferenzmuster; siehe Speckle

Siehe auch:
 Granulat